

Cinema 
 Idiot – cortometraggio del 1910 diretto da Pёtr Ivanovič Čardynin
 Idiot – film del 1958 diretto da Ivan Pyr'ev
 Idiot – film del 2002 diretto da Puri Jagannadh
 Idiot – film del 2012 diretto da Rajib Biswas

Letteratura 
 L'idiota (Idiot) – romanzo di Fëdor Dostoevskij

Televisione 
 Idiot – miniserie televisiva del 1991 diretta da Mani Kaul
 Idiot – miniserie televisiva del 2003